Az 1934-es jégkorong-világbajnokság a 8. világbajnokság volt, amelyet a Nemzetközi Jégkorongszövetség szervezett. Olaszországban rendezték február 3. és 11. között. A címvédő az amerikai válogatott volt. A tornát a kanadai csapat nyerte.

Első forduló

A csoport 
Az első fordulóban a 12 csapatból 10 vett részt. Kanada és az Egyesült Államok csak a második fordulóban kapcsolódott be. A csoportokból az első két csapat jutott tovább a második fordulóba. A C csoportban mindhárom csapat azonos pontszámmal és gólkülönbséggel végzett, ezért mindhárom csapat továbbjutott.

B csoport

C csoport

Második forduló 
A második fordulóból az első helyezettek az elődöntőbe jutottak. A második helyezettek rájátszást játszottak az elődöntőbe jutásért.

D csoport

E csoport

F csoport

A 7–12. helyért

Egyenes kieséses szakasz

Rájátszás az elődöntőbe jutásért 
Magyarország visszalépett, ezért Németország és Csehszlovákia között dőlt el az elődöntőbe jutás.

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 

Jégkorong-világbajnokságok
J